Maksimović (en serbe : ) est un patronyme serbe, qui signifie littéralement « le fils de Maksim ». De nombreuses personnalités portent ce nom :

  (1988-), lutteur serbe ;
 Boban Maksimović (1985-), footballeur suisse ;
 Desanka Maksimović (1898-1993), poète serbe ;
  (1949-2001), acteur serbe ;
 Goran Maksimović (1963-), tireur sportif serbe ;
  (1962-), musicien serbe ;
 Ivana Maksimović (1990-), tireuse sportive serbe ;
  (1982-), joueuse de basket-ball serbe ;
 Ljubomir Maksimović (1938-), byzantinologue serbe ;
  (1984-), footballeur bosnien ;
  (1983-), joueuse de basket-ball serbe ;
 Nemanja Maksimović (1995-), footballeur serbe ;
 Nikola Maksimović (1991-), footballeur serbe ;
  (1988-), footballeur serbe ;
  (1935-), compositeur et écrivain serbe ;
  (1986-), footballeur suisse.